Animal nocturno puede referirse a:

 Animal nocturno, comportamiento en que un animal es más activo durante la noche.
 Animal nocturno, programa de TV de Chile.
 Animal nocturno, programa de TV de México.
 Animal nocturno, álbum de Ricardo Arjona.